Schlettach steht für:

 Schlettach, Ortsteil der Gemeinde Weitramsdorf in Bayern
 Schlettach (Landschaft)